Вяйсяля () — многозначный термин.

Фамилия 
 Вяйсяля, Вильхо (1889—1969) — финский метеоролог, физик, предприниматель и эсперантист.
 Вяйсяля, Ирьё (1891—1971) — финский астроном, оптик, геодезист и эсперантист.
 Вяйсяля, Калле (1893—1968) — финский математик и эсперантист.

Другое 
 Вяйсала (Вяйсяля) — кратер на видимой стороне Луны, назван в честь И. Вяйсяля.
 (1573) Вяйсяля — (1573) Väisälä — астероид, назван в честь И. Вяйсяля.
 Премия Вяйсяля — премия Финской академией наук и литературы, учрежденная совместно с фондом братьев Вяйсяля.